Соревнования по тяжёлой атлетике среди женщин в категории свыше 87 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 2 августа в помещениях Токийского международного форума. В соревнованиях приняли участие 14 спортсменок из 14 стран. 

После рывка лидировала китайская тяжелоатлетка Ли Вэньвэнь, поднявшая штангу весом 140 кг и установив новый олимпийский рекорд, в толчке она также опередила всех и взяла вес 180 кг с новым олимпийским рекордом, в сумме получилось 320 кг и это тоже новый олимпийский рекорд. Она завоевала золотую медаль и стала олимпийской чемпионкой.

Серебряную олимпийскую медаль в этой весовой категории тяжёлой атлетики завоевала великобританская спортсменка Эмили Кэмпбелл. Обладательницей бронзовой награды стала американская спорстменка Сара Роблес.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2020 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Олимпиады 2020
 Результаты 

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2020